Steve o Steven Adams es un nombre de origen anglosajón que puede referirse a las siguientes personas:

 Steven Adams (futbolista), futbolista ghanés que juega para el Aduana Stars de la Liga de fútbol de Ghana; o
 Steven Adams (baloncestista), baloncestista neozelandés que juega para el Oklahoma City Thunder de la NBA.